Особа — людський індивід як суб'єкт соціальних та юридичних відносин і свідомої діяльності. 
 Особа (мовознавство) — граматична категорія.
 Фізична особа
 Юридична особа